Больши́е Лу́ки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Большие Луки — населённый пункт в Барановичском районе Брестской области.

Россия 
 Большие Луки — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Большие Луки — село в Баганском районе Новосибирской области.
 Большие Луки — деревня в Порховском районе Псковской области.

См. также 
 Великие Луки (значения)